Die Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2005 ist die siebte Auflage der Feldhockey-Europameisterschaft der Damen. Sie wurde vom 14. bis 20. August im National Hockey Stadium in Dublin ausgetragen. Die Niederländerinnen verteidigten ihren Titel zum dritten Mal und sicherten sich damit ihren insgesamt sechsten Europameistertitel.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Finalrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 
  (PDF)

2005
Hockey 2005
Sportveranstaltung in Dublin
Hockey (Irland)